Сергей Николаевич Фези-Жилинский (также в документах именовался: Жилинский; Фези, Ферзи-Жилинский; 1884 — 6 декабря 1933, Москва) — профессиональный революционер, советский государственный и партийный деятель. Участник Гражданской войны, Советско-Польской войны 1920 года.

Один из руководителей Российской социал-демократической рабочей партии революционных интернационалистов (РСДРП(и); 1918). Председатель Челябинского окрисполкома (1926).

Биография 
Родился в семье дворянина в 1884 году. Образование: высшее.

Скончался в Москве 6 декабря 1933 года. Некролог вышел в газете «Правда» (№ 336 за 7.12.33, с.4). Похоронен на Новом Донском кладбище. Его колумбарное захоронение в центральном зале бывшего главного здания Донского крематория содержит фото и надпись: Член президиума ГОСПЛАНа РСФСР (над фото) Сергей Николаевич Фези-Жилинский умер 6 декабря 1933 г.

Образование 
Учился 2 года в городском училище, окончил; затем 2 года в гимназии; после 3 года в кадетском корпусе, окончил; учился 4 года в университете

Партийная деятельность 
В РСДРП с 10.1904 по 1914. В Первую Мировую отошел от революционной борьбы; по политическим позициям примыкал к партии кадетов; член РСДРП (объединенная) 04.1917 — 10.1917; член РСДРП (фракция интернационалисты) 10.1917 — 01.1918; член РСДРП (интернационалисты) 01.1918 — 07.1918; член центрального организационного бюро социал-демократов революционеров-интернационалистов 05.18 — 07.18; ответственный редактор её печатного органа «Освобождение труда» (органа РСДРП интернационалисты) 05.18 — 07.18. В гражданскую войну служил комиссаром в РККА 1919—1920: зав политическим отделом в 12-й, 13-й армиях. Во Советско-Польской войне 1920 года — комиссар в Первой конной армии.

Государственная деятельность 
После Гражданской войны — зав орг. отделом Николаевского губкома КП(б) Украины 21 — 10.21 (1.07.21); зав орг. отделом Харьковского губкома КП(б) Украины 22 — 29.09.22 (1.08.22); зам пред. Харьковского губисполкома 2.10.22 — 09.23; зав отделом управления Харьковской губернии 2.10.22 — 09.23; член президиума Харьковского губисполкома 9.12.22-09.23;

Председатель Сарапульского окрисполкома 10.23-12.25.

С февраля по август 1926 года председатель Челябинского окрисполкома

Переехал в Москву в 1926 году. Член правления треста Центроспирт, г. Москва 12.26 — 1.01.27; сотрудник Госплана РСФСР — 6.12.33; член Президиума Госплана РСФСР 02.32 — 6.12.33.

Источники 
РГАСПИ, ф.17, оп.9, д.2020

Примечания 

Похороненные на Донском кладбище
Участники Гражданской войны в России
Государственные деятели СССР